Plaatsen in de Verenigde Staten:
Trenton (Florida)
Trenton (Georgia)
Trenton (Illinois)
Trenton (Kentucky)
Trenton (Michigan)
Trenton (Missouri)
Trenton (Nebraska)
Trenton (New Jersey), hoofdstad van de staat
Trenton (North Carolina)
Trenton (Ohio)
Trenton (South Carolina)
Trenton (Tennessee)
Trenton (Texas)
Trenton (Utah)

Plaats in Canada
 Trenton (Ontario)